Villány (miasto) – miasto w południowych Węgrzech 
 Villány (góry) – pasmo gór niskich w południowych Węgrzech 
 Villány (region winiarski) – region winiarski w południowych Węgrzech